Stephanephoros (griechisch , „Kranzträger“) ist:

 Stephanephoros (Amt), ein antikes griechisches Priesteramt
 Stephanephoros (Beiname), ein Beiname, unter dem vor allem des Apollon verehrt wurde
 Stephanephoros (Heros), ein attischer Heros